Jagabaya (Cimaung), een bestuurslaag in Indonesië
Jagabaya (Kikim Selatan), een bestuurslaag in Indonesië
Jagabaya (Mekarmukti), een bestuurslaag in Indonesië
Jagabaya (Parung Panjang), een bestuurslaag in Indonesië
Jagabaya (Warunggunung), een bestuurslaag in Indonesië